

Patronyme 

 Barbara Palermo, dite AniMe, compositrice et DJ italienne de musiques électroniques hardcore et gabber ;
 Blinky Palermo (1943-1977), un artiste contemporain allemand ;
 Carlo Palermo (né en 1947), juge italien 
 Dario Palermo (né en 1970), un compositeur italien ;
 Léa Palermo (née en 1993), une joueuse de badminton française ;
 Martín Palermo (né en 1973), un footballeur argentin ;
 Olivia Palermo (née en 1986), une actrice et top-modèle américaine ;
 Tony Palermo (né en 1969), un batteur américain.
 , poupée vivante née en Suisse en 1997, plus connue sous le nom de VenusAngelic.

Toponyme 

 Palermo est le nom italien de Palerme, en Sicile, en Italie.

Palermo, une localité située en Californie ;
 Palermo, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Palermo, une ville située dans l’État de New York ;
 Palermo, une ville située dans le Maine.

Palermo, une municipalité du département de Huila.

Palermo, un quartier de Buenos Aires, en Argentine.

Palermo, un quartier de Montevideo, en Uruguay.

Sport 
US Palerme, un club de football Italien.

Art 
 Palermo, Palermo, un ballet de Pina Bausch.

Cinéma 
Palermo, un film de Werner Schroeter.